Enrique Peña Nieto (1966), een Mexicaans politicus 
Enrique Peña (1942), een Colombiaans atleet